«Галляарал» — узбекистанский футбольный клуб из одноимённого 
города Джизакской области.

Названия 
 2002-2008 — «Галлакор».
 2009-2010 — «Динамо-Галлакор».
 2011-2014 — «Галлакор-Автомобилчи».
 2015-2016 — «Галлакор-Барса».
 2017 — ФК «Галляарал».

История 
Основан в 2002 году. В сезонах-2002-2003 и 2015-2016 участвовал во Второй лиге Узбекистана. В 2004-2014 и 2017 годах выступал в Первой лиге.

Достижения 
7-е место в Первой лиге — 3 раза (2005, 2006, 2010).

Ссылки 
 Клуб в базе footballfacts

Футбольные клубы Узбекистана